Му́си́н-Пу́шкин — фамилия.

Известные носители:

Мужчины 
 
 
 
 Мусин-Пушкин, Валентин Платонович (1735—1804) — генерал-фельдмаршал, российский военный и государственный деятель.
 
 Мусин-Пушкин, Всеволод Юрьевич (ок. 1882-1939) - театральный деятель, драматург (псевдоним В. Пушмин).
 Мусин-Пушкин, Епафродит Степанович (1791—1831) — участник событий 14 декабря 1825 года, командир 2-й роты Гвардейского экипажа.
 
 
 
 Мусин-Пушкин, Платон Иванович (1698—1745) — сенатор, президент Коммерц-коллегии.
 Мусин-Пушкин, Семён Александрович (1858—1907) — русский поэт и публицист.
 Мусин-Пушкин, Сергей Клавдиевич (ок. 1780—1853) — майор Черниговского драгунского полка, участник Бородинской битвы, георгиевский кавалер; брат П. К. Мусина-Пушкина.
 Мусин-Пушкин-Брюс, Василий Валентинович (1773—1836) — масон, знакомый А. С. Пушкина.

Мусина-Пушкина

См. также 
 Мусины-Пушкины

Примечания